Монкабрие́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Лавор-Кокань. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81173.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 24 км восточнее Тулузы, в 50 км к юго-западу от Альби.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 231 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 141 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 113 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 80,1 %, в 1999 году было 80,3 %). Из 113 активных работали 105 человек (61 мужчина и 44 женщины), безработных было 8 (3 мужчин и 5 женщин). Среди 28 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн